Nördliche Oblast (russisch Северная область) steht für:

 Nördliche Oblast (1918–1920), Gebiet im Nordwesten Russlands während des Russischen Bürgerkriegs
 Nördliche Oblast (1933–1934), Verwaltungsbezirk im Nordkaukasus, Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik
 Nördliche Oblast (1936–1937), Verwaltungsbezirk im Nordosten der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik